Juul ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Juul (* 1981), dänischer Schauspieler
 Christopher Juul-Jensen (* 1989), dänischer Straßenradrennfahrer
 Ditte Juul Jørgensen (* 1966), dänische EU-Bemtin
 Erling Juul (1897–1989), norwegischer Leichtathlet
 Helle Juul (* 1954), dänische Architektin und Hochschullehrerin
 Jesper Juul (1948–2019), dänischer Lehrer, Gruppen- und Familientherapeut
 Jesper Juul (Spieleforscher) (* 1970), dänischer Spieleforscher
 Kurt Juul (* 1937), dänischer Schriftsteller
 Madeleine Røn Juul (* 1956), dänische Theaterregisseurin und Dramatikerin
 Mona Juul (* 1959), norwegische Diplomatin und Politikerin
 Niels Juul (1859–1929), US-amerikanischer Politiker
 Ole Juul (1852–1927), norwegischer Maler
 Pia Juul (1962–2020), dänische Schriftstellerin

Juul steht für:
 Juul (Unternehmen), amerikanischer Hersteller elektrischer Zigaretten

Siehe auch:
 Juhl
 Jul